Піонер — новатор, зачинатель чого-небудь; людина, яка вперше проникає в новий, недосліджений край та освоює його, яка першою торує стежку в якій-небудь новій галузі діяльності.
 Американські піонери
 Піонер — член масової дитячої комуністичної організації, що об'єднувала радянських школярів віком від 9 до 14 років
 Піонер — солдат саперної частини інженерних військ у Британії, Франції, Німеччині та до 1830-их років у Російській імперії
 «Піонер» — американська безпілотна космічна програма вивчення Місяця, Венери, Юпітера, Сатурна та міжпланетного середовища
 РСД-10 «Піонер» — радянський мобільний наземний ракетний комплекс (ПНРК) з твердопаливною двоступеневою балістичною ракетою середньої дальності 15Ж45.

Піонер — висоти (г. Споурлі, 2255 м) у хребті Герітедж (гори Елсвота, Західна Антарктида)

Піонер — село, Гомельський район, Гомельська область

Піонер — село, Улитауський район, Улитауська область

Піонер — острів архіпелагу Північна Земля, на межі Карського та моря Лаптєвих (Таймирський Долгано-Ненецький район, Красноярський край)
 Піонер — присілок, Бірський район, Башкортостан

Піонер — колишня назва зупинного пункту Лугова на вузькоколійній (ширина — 75 см) залізниці Рудниця — Гайворон.
 Піонер — житловий масив розташований у центрі південної частини Покровського району Кривого Рогу.
 Житловий комплекс «Піонер» — 25-поверховий хмарочос «преміум-класу» в місті Харків, вул. Тринклера.
 Збагачувальна фабрика «Піонер» — збагачувальна фабрика шахти «Піонер» в смт Новодонецьке.
 Шахта «Піонер» — вугільна шахта в смт Новодонецьке, входить до ДХК «Добропільвугілля».
 Піонер — колишня назва (до 2016 р.) села Соборне (Сумська область, Охтирський район)
 Піонер — колишня назва (до 2016 р.) селища Курганне (Харківська область, Великобурлуцький район)

Див. також 
 Pioneer
 Pioneer Corporation
 Паєніер
 Піонер 10
 Піонерське
 Піонерська

Примітки